Schliewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rudolf von Schliewitz (1670–1732), preußischer Generalmajor, Chef des Infanterie-Regiments Nr. 9

Schliewitz ist
 der ehemalige Name von Śliwice in Polen